1998 Голяма награда на Монако е 45-о за Голямата награда на Монако и шести кръг от сезон 1998 във Формула 1, провежда се на 24 май 1998 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Репортаж 
Перфектен старт направиха пилотите на Макларън-Мерцедес повеждайки колоната на влизането на първия завой. Фисикела и Шумахер са след Макларъните респективно на 3-та и 4-та позиция. В ранен етап от състезанието двата Макларъни се отдалечават от основната група състезатели. Колоната се изтегна отзад, а Хайнц-Харалд Френцен се опитва да изпревари Еди Ървайн за борбата за 5-а позиция. В 18-а обиколка Дейвид Култард отпадна от състезанието поради проблеми с двигателя.

Михаел Шумахер е пръвият от всички който спира в бокса в 30-а обиколка. Обиколка по-късно Фисикела също спря в бокса и се озова зад Ферари. По-късно германецът се озова зад Александър Вурц и се опитва да го изпревари. Когато достигат завоя Льовс двамата се удрят като Бенетон-а на Вурц се удря в стената. Михаел отново отишъл в бокса за ново предно крило което го прати зад лидера Мика Хакинен изпреварвайки германеца с 2 обиколки.

Вурц оцеля от инцидента но предното окачване на неговия болид е повредено и се завъртя в обиколка 42. Болида спря в бавния завой след тунела, но австриеца остана невредим. След този инцидент Хакинен повежда колоната пред Джанкарло Фисикела, Еди Ървайн, Жан Алези и Мика Сало. Обаче пет обиколки преди финала Заубер-ът на французина отпадна поради проблем в скоростната кутия пращайки Педро Диниз от Ероуз да завърши 6-и зад Джони Хърбърт, Деймън Хил и останалите. Михаел Шумахер се опитва да изпревари бразилеца на шикана прашайки пилота на Ферари отново да посети бокса, завършейки на 10-а позиция извън точките.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако